Wyspy Owcze
 język farerski
 otwór owalny
 .fo
 Fo (chiń. Budda)